La Ferte kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Ferté-sur-Chiers, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 La Ferté, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,